

Persone 
 Alessandro Mountbatten (1886-1960) – principe di Battenberg e primo marchese di Carisbrooke
 Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor (1960) – principe inglese 
 Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor (1950) – unica figlia della regina Elisabetta II del Regno Unito e del principe consorte Filippo, duca di Edimburgo
 Archie Mountbatten-Windsor (2019) – nobile britannico
 Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (1948) – Re del Regno Unito 
 Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor (2015) – principessa britannica
 Edward Antony Richard Louis Mountbatten-Windsor (1964) – principe britannico
 Eugenie Victoria Helena Mountbatten-Windsor (1990) – principessa britannica
 Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo (1921-2021) – marito della regina Elisabetta II 
 George Alexander Louis Mountbatten-Windsor (2013) – principe britannico
 George Mountbatten, II marchese di Milford Haven (1892-1938) – nobile inglese
 Ivar Mountbatten (1963) – politico e nobile britannico 
 Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor (1984) – principe della famiglia reale britannica
 Leopoldo Mountbatten (1889-1922) – membro della famiglia reale britannica
 Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (2021) – principessa britannica
 Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor (2018) – principe britannico
 Louis Mountbatten (1900-1979) – ammiraglio e uomo di Stato britannico
 Luisa Mountbatten (1889-1965) – regina di Svezia
 Patricia Mountbatten, II contessa Mountbatten di Birmania (1924-2017) – pari britannica
 William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor (1982) – principe, erede al trono britannico

Storia di famiglia 
 Mountbatten – nome di famiglia originariamente adottato dal ramo inglese della famiglia Battenberg
 Mountbatten-Windsor – cognome dei discendenti della regina Elisabetta II del Regno Unito e suo marito il principe Filippo, duca di Edimburgo